

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Groszkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Sztutowo 
 Groszkowo  – osada wsi Groszkowo w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Sztutowo 
 Groszkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda
 Groszkowo – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda